Тиму́р Гара́ев — персонаж ряда произведений Аркадия Гайдара, советский пионер, помогавший людям. Считается самым известным и популярным персонажем детской литературы советского периода.

В первоначальном варианте повести герой носил имя Владимир Дункан. Затем автор переименовал его в честь своего сына.

Является героем следующих произведений Гайдара:

 «Тимур и его команда» (киносценарий)
 «Тимур и его команда» (повесть)
 «Комендант снежной крепости» (киноповесть)
 «Клятва Тимура» (киносценарий)

Образ Тимура в кино 
 «Тимур и его команда» (1940, реж. А. Разумный). В роли Тимура − Ливий Щипачёв.
 «Клятва Тимура» (1942, реж. Л. Кулешов). В роли Тимура − Ливий Щипачёв.
 Приключения в городе, которого нет (1974, реж. Л. Нечаев). В роли Тимура − Игорь Анисимов.
 «Тимур и его команда» (1976, реж. А. Бланк, С. Линков). В роли Тимура − Антон Табаков.

Примечания

См. также 
 Миша Поляков, трилогия «Кортик», «Бронзовая птица», «Последнее лето детства»
 Мальчиш-Кибальчиш
 Тимуровец

Персонажи Аркадия Гайдара